Rastovača je lahko:
 Rastovača, Posušje (Bosna in Hercegovina)
 Rastovača, Plitvička jezera (Hrvaška)